Плутање се може односити на:

 Плутање (физика)
 Плутање (психологија)